Behne ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Behne (1885–1948), deutscher Architekt, Architekturpublizist und Kunstpolitiker
 August Behne (Christian August Jacob Behne; Christian Jacob August Behne; 1797-nach 1878), Jurist, Bürgermeister von Neustadt am Rübenberge und Kirchenkommissar
 Günter Behne (* 1932), deutscher Fußballspieler
 Gustavus Behne (1828–1895), deutschamerikanischer Maler
 Klaus-Ernst Behne (1940–2013), deutscher Musikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Ulrich Behne (1939–2023), Heimatforscher aus Gaggenau

Siehe auch:
 Bene